Бронебойщик:
 Бронебойщик — солдат с противотанковым ружьём
 С-8ОФП Бронебойщик — перспективный российский неуправляемый реактивный снаряд